est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 2-hydroxycyclopropénone, numéro CAS 
 3-hydroxy-1,2-propadiénone, numéro CAS 
 Cétone et aldéhyde
 3-oxopropénal, numéro CAS 
 3-méthylénoxyran-2-one, numéro CAS 
 2-oxyranylidèneméthanone, numéro CAS 
 3-hydroxypropynal, numéro CAS 
 cyclopropan-1,2-dione, numéro CAS 
 2-oxyrènecaboxaldéhyde, numéro CAS 
 Acide carboxylique
 acide propynoïque, numéro CAS 
 Bicycle
 1,2-dioxaspiro[2.2]pent-4-ène, numéro CAS 
 Tricycle
 2,4-isoxatricyclo[1.1.1.01,3]pentane, numéro CAS 
 Ester
 formiate d'éthynyle, numéro CAS 
 Lactone
 2H-oxèt-2-one, numéro CAS 
 Peroxyde
 éthynyldioxyrane, numéro CAS 

en:C3H2O2